De wereldkampioenschappen waterpolo 2019 werden van 14 tot en met 27 juli 2019 gehouden in het Nambu University Aquatics Center in Gwangju, Zuid-Korea. Het toernooi is integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2019. Bij de mannen werd Italië wereldkampioen door Spanje in de finale te verslaan. Bij de vrouwen werd de Verenigde Staten wereldkampioen door Spanje te verslaan.

Mannen

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Plaats 5-8

Plaats 9-12

Plaats 13-16

Vrouwen

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Plaats 5-8

Plaats 9-12

Plaats 13-16

Eindstand

Externe links 
  Officiële website
  Wedstrijdschema

Wereldkampioenschappen zwemsporten 2019
2019